Kangasniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Kaarlo Kangasniemi (né en 1941), haltérophile olympique finlandais
 (1942-2013), haltérophile finlandais
Taisto Kangasniemi (1924-1997), lutteur finlandais en lutte libre
 (né en 1979), joueur finlandais de volley-ball

Toponyme

Kangasniemi. municipalité de Savonie du Sud

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois